Ajsel Kujović – ex calciatore svedese
 Emir Kujović – calciatore montenegrino naturalizzato svedese
 Vladan Kujović – ex calciatore serbo